The Essential Jefferson Airplane — сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 2005 году на лейбле RCA Records.

Список композиций

Ссылки 
 The Essential Jefferson Airplane на сайте Discogs.com

Сборники 2005 года
Альбомы Jefferson Airplane
Jefferson Airplane